Möhringsberg steht für

 Stadtteilpark Möhringsberg, 1998 auf dem Gelände eines ehemaligen Güterbahnhofs angelegter Stadtteilpark in der Nordstadt von Hannover
 Güterbahnhof Möhringsberg, ehemalige Eisenbahn-Anlagen am Möhringsberg
 Trainkaserne am Möhringsberg, für die Armee des Königreichs Hannover 1865 in der Sandstraße errichtete militärische Einrichtung